Castaño del Robledo — município da Andaluzia, Espanha
 Laguna Castaño — na Guatemala

Desambiguações de topônimos